Eco-Mobius — прототип модульного смартфона представленный компанией ZTE.

Краткое описание 
Смартфон состоит из 4 заменяемых модулей: процессора, дисплея, батареи и фотокамеры. В основной модуль, который состоит из экрана и составляет основу устройства, вставляется CPU, GPU, RAM, камера, карта памяти и аккумулятор. Заменяемые модули крепятся в пазы, с помощью магнита.

Замена модулей позволит модернизировать смартфон без существенных финансовых затрат, а также собрать смартфон основываясь на личных предпочтениях. Так же в имени смартфона подчеркивается идея по снижению нагрузки на окружающую среду от отходов и загрязнений. Видимо это должно достигаться путём замены только отдельных компонентов (которые вышли из строя или требуют модернизации), а не всего аппарата.

Награды 
В 2014 году концепт телефона получил авторитетную награду в области дизайна Red Dot Design Award.

См. также 
 ZTE Blade
 ZTE Blade V9

Примечания

Ссылки 
 
 

Смартфоны
Модульные смартфоны